

Cinema 
Capitani coraggiosi (Captains Courageous) – film del 1937 diretto da Victor Fleming 
Capitani coraggiosi (Captains Courageous) – film per la TV del 1996 diretto da Michael Anderson

Letteratura 
Capitani coraggiosi (Captains Courageous) – romanzo di Rudyard Kipling del 1897

Musica 
Capitani coraggiosi – singolo di Claudio Baglioni e Gianni Morandi del 2015
Capitani coraggiosi - Il live – album dal vivo di Claudio Baglioni e Gianni Morandi del 2016

Radio e televisione 
Capitani coraggiosi – programma televisivo che si basa sul singolo di Claudio Baglioni e Gianni Morandi del 2015
Radio Capitani Coraggiosi – programma radiofonico e televisivo condotto da Gianni Morandi e Claudio Baglioni con la partecipazione di Angelo Baguini del 2016